Big Flats, une ville située dans le comté de Chemung, dans l' État de New York.
 Big Flats, une census-designated place située dans la ville de Big Flats.
 , une ville du Wisconsin.
 , une communauté non incorporée située dans la ville de .

Voir aussi 
 Big Flat Mountain, un sommet des montagnes Blue Ridge.
 Big Flat, une ville des comtés de Baxter et de Searcy, dans l'État de l'Arkansas.